Бластер — вымышленное стрелковое пучковое оружие из научно-фантастических произведений.
 Бластер — персонаж американского мультсериала «Трансформеры» (1984—1987).
 Blaster — компьютерный червь (вирус), который в августе 2003 года атаковал серверы Microsoft Windows.
 Blaster Master — локализованная версия японской видеоигры Chou Wakusei Senki Metafight.
 Blaster Beam — электронный струнный музыкальный инструмент, изобретённый в 1970-е годы.
 Blaster — приложение для знакомств через живые видео-карточки.